Ла Кањада Онда има више значења:

 Ла Кањада Онда (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кањада Онда (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику